Адиль Акиф оглы Нагиев (; ) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Сабаил».

Биография 
Адиль Акиф оглы Нагиев родившийся 11 сентября 1995 года в Баку. Является воспитанником футбольного клуба «Интер» Баку в детской секции которого начинал свои выступления с 9 летнего возраста. Первым тренером футболиста был Роман Джафаров. Выступал за клуб «Интер» до 17 летнего возраста, пройдя путь от детской до юношеской возрастных категорий. Последние годы в клубе «Интер» играл за дублирующий состав. С 2014 года является студентом факультета игровых видов спорта (футбол) Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Клубная карьера

Чемпионат 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2013 году с выступления в составе бакинского АЗАЛа. Проведя в стане «летчиков» два сезона, в январе 2014 года переходит на правах аренды в бакинскую команду «Зиря», ведущую борьбу в первом дивизионе. В 2015 году клуб получает право выступления в премьер-лиге. Получив от бывшей команды статус свободного игрока Адиль Нагиев заключает летом 2015 года трёхлетний контракт с ФК «Зиря». В первой же игре чемпионата, что состоялась 9 августа 2015 года в Баку, дебютировал в составе нового клуба против своей бывшей команды АЗАЛ.

Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Сборная

U-17 
Дебютировал в составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет 25 октября 2011 года в хорватском городе Ровинь, в отборочном матче Чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет, против сборной Хорватии, завершившейся победой сборной Азербайджана со счётом 2:1. Провёл на поле все 90 минут матча.

U-19 
Дебютным матчем в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет стала игра против сборной Ирландии 10 октября 2013 года, прошедшая в городе Энгельхольм, в отборочном матче Чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет, против сборной Ирландии. Провёл на поле всю игру и был отмечен жёлтой карточкой на 63-ей минуте.

U-21 
Первую игру в составе Олимпийской сборной Азербайджана провёл 17 июня 2015 года, в квалификационном матче Чемпионата Европы против сборной Фарерских островов в городе Тофтир, завершившимся победой гостей со счетом 1:0. Отыграл при этом все 90 минут матча.

Примечания

Ссылки 
 Состав ФК Зиря на официальном сайте клуба
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Шамахы»